„Наши години” је југословенска телевизијска серија снимљена 1979. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Диме Илијев || Диме (6 еп. 1979)
|-
|Гоце Тодоровски || Чуне (6 еп. 1979)
|-
|Ђорђи Тодоровски || Ико (5 еп. 1979)
|-
|Никола Коле Ангеловски || Фискултурничарот (5 еп. 1979)
|-
|Дарко Дамевски || Мајстор Атанас (5 еп. 1979)
|-
|Илија Џувалековски || Боро (5 еп. 1979)
|-
|Љупчо Петрушевски || Агентот Зујик (5 еп. 1979)
|-
|Јоана Поповска || Евда (5 еп. 1979)
|-
|Емил Рубен || Миљковик (5 еп. 1979)
|-
|Душица Стојановска || Ленче (5 еп. 1979)
|-
|Соња Куновска || Менка (4 еп. 1979)
|-
|Ацо Стефановски || Шефот на полицијата (4 еп. 1979)
|-
|Крум Стојанов || Мајстор Гјоре (4 еп. 1979)
|-
|Владимир Светиев || Наум (4 еп. 1979)
|-
|Марин Бабић || Миле (3 еп. 1979)
|-
|Методија Марковски || (3 еп. 1979)
|-
|Димче Мешковски || Јане (3 еп. 1979)
|-
|Ванчо Петрушевски || Машиновозачот (3 еп. 1979)
|-
|Стево Спасовски || Тане (3 еп. 1979)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Слободан Степановски || (3 еп. 1979)
|-
|Лиљана Вељановска || Деса (3 еп. 1979)
|-
|Димитар Зози || Гиге (3 еп. 1979)
|-
|Дане Кузмановски || Диме како дете (2 еп. 1979)
|-
|Горан Михајловски || Чуне како дете (2 еп. 1979)
|-
|Владо Атанасовски || Ико како дете (2 еп. 1979)
|-
|Данило Кнежевски || (2 еп. 1979)
|-
|Шенка Колозова || (2 еп. 1979)
|-
|Димитар Костов || Таткото на Ико (2 еп. 1979)
|-
|Николце Младенов || (2 еп. 1979)
|-
|Слађана Нешић || Цеце (2 еп. 1979)
|-
|Роза Петровска || Ленче како дете (2 еп. 1979)
|-
|Снежана Петровска || Менка како дете (2 еп. 1979)
|-
|Станко Стоилков || (2 еп. 1979)
|-
|Зоран Василевски || Миљковик како млад (2 еп. 1979)
|-
|Владо Вуковић || (2 еп. 1979)
|-
|Иванка Зенделска || (2 еп. 1979)
|-
|Викторија Анђушева || (1 еп. 1979)
|-
|Вашо Ангелов || (1 еп. 1979)
|-
|Митко Апостоловски || (1 еп. 1979)
|-
|Мехди Бајрактари || Жандарот (1 еп. 1979)
|-
|Драган Бошевски || (1 еп. 1979)
|-
|Ратка Чоревска || (1 еп. 1979)
|-
|Благоја Црвенков || (1 еп. 1979)
|-
|Ацо Георгиевски || (1 еп. 1979)
|-
|Софија Гогова || Леа Штајн (1 еп. 1979)
|-
|Мите Грозданов || Кјуран (1 еп. 1979)
|-
|Видосава Грубач || (1 еп. 1979)
|-
|Јон Исаја || (1 еп. 1979)
|-
|Трајче Иваноски || Железницарот (1 еп. 1979)
|-
|Лидија Ивановска || (1 еп. 1979)
|-
|Вера Каевић Ристевска || Мајката на Чуне (1 еп. 1979)
|-
|Тома Кировски || (1 еп. 1979)
|-
|Тасе Кочовски || Полицаецот (1 еп. 1979)
|-
|Рампо Конески || (1 еп. 1979)
|-
|Душан Костовски || Наредникот (1 еп. 1979)
|-
|Илија Милчин || Полковникот (1 еп. 1979)
|-
|Петар Мирчевски || Васил Струмичанецот (1 еп. 1979)
|-
|Анастас Миша || (1 еп. 1979)
|-
|Томе Моловски || (1 еп. 1979)
|-
|Тодор Николовски || Старецот (1 еп. 1979)
|-
|Живко Пешевски || (1 еп. 1979)
|-
|Киро Попов || (1 еп. 1979)
|-
|Кирил Ристоски || Капетанот Лопата (1 еп. 1979)
|-
|Божо Софрониевски || (1 еп. 1979)
|-
|Петар Стојковски || (1 еп. 1979)
|-
|Илија Струмениковски || (1 еп. 1979)
|-
|Славко Ташевски || (1 еп. 1979)
|-
|Љубиша Трајковски || (1 еп. 1979)
|-
|Ратко Трајковски || (1 еп. 1979)
|-
|Мајда Тушар || Босилка (1 еп. 1979)
|-
|Кица Вељановска || (1 еп. 1979)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије